Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1968 года в лёгком весе (до 70 килограммов) прошли в Мехико с 23 по 26 октября 1968 года в «Ice Rink of the Insurgents».

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов.

 0 штрафных очков в случае чистой победы или дисквалификации противника, а также неявки;
 0,5 штрафных очка в случае победы ввиду явного технического превосходства (на восемь и более баллов);
 1 штрафное очко в случае победы по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 2 штрафных очка в случае результативной ничьей;
 2,5 штрафных очка в случае безрезультатной ничьей (пассивной ничьей);
 3 штрафных очка в случае поражения по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 3,5 штрафных очка в случае поражения ввиду явного технического превосходства соперника (на восемь и более баллов);
 4 штрафных очка в случае чистого поражения или дисквалификации а также неявки.

Трое оставшихся борцов выходили в финал, где проводили встречи между собой. Встречи между финалистами, состоявшиеся в предварительных схватках, шли в зачёт. Схватка по регламенту турнира продолжалась 9 минут в три трёхминутных периода, в партер ставили менее активного борца. Мог быть назначен овертайм.

В лёгком весе боролись 23 участника. Самым молодым участником был 20-летний Витезслав Маха, самым возрастным 36-летний Стеван Хорват.

Конкуренция в весе была чрезвычайно высокой. Выступали опытные ветераны, двукратный чемпион мира и действующий олимпийский чемпион Казым Айваз, двукратный чемпион мира Стеван Хорват, двукратный чемпион мира и чемпион Европы Геннадий Сапунов, вице-чемпион олимпийских игр, призёр чемпионата мира Клаус Рост, чемпион Европы Клаус Поль. Наряду с ними выступали и молодые борцы, чья карьера ещё не вошла в период расцвета: в будущем чемпион и призёр олимпийских игр, двукратный чемпион мира и чемпион Европы Витезслав Маха, двукратный призёр олимпийских игр, неоднократный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы Ян Карлссон, вице-чемпион олимпийских игр, неоднократный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы Петрос Галактопулос, вице-чемпион олимпийских игр Стоян Апостолов, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы Йон Энахе.

Турнир, соответственно, прошёл напряжённо, без явных фаворитов, а судьба медалей решилась лишь в самой последней встрече. В финал вышли Галактопулос, Хорват и японский спортсмен Мунэдзи Мунэмура, причём Галактопулос уже проиграл Мунэмуре. Встреча Хорвата и Мунэмуры завершилась вничью, что лишило Галактопулоса шансов на золотую медаль, а Мунэмуре напротив, почти обеспечила «золото», так как оно не доставалось японца лишь в случае чистой победы Хорвата. Финальная встреча Галактопулоса и Хорвата закончилась вничью, и в результате Мунэмура был первым (победа + ничья), Хорват вторым (ничья + ничья), а Галактопулос третьим (поражение + ничья)

Медалисты

Первый круг

Второй круг 

¹ Снялся с соревнований

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Финал

Встреча 1

Встреча 2

Ссылки 
 Wrestling at the 1964 Wrestling at the 1968 Ciudad de México Summer Games:Men’s Lightweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Примечания 

Борьба на летних Олимпийских играх 1968